В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уилкокс ():
 Уилкокс — в Алабаме.
 Уилкокс — в Джорджии.